Wintjes ist der Familienname folgender Personen:

 Jorit Wintjes (* 1974), deutscher Althistoriker
 Josef Wintjes (1947–1995), deutscher Zeitschriftenverleger